Nick (Hongarije), een plaats en gemeente
 een voornaam afgeleid van Nicolaas
 Nickname, een bijnaam, vaak voor gebruik op internet
 een stripserie getekend door Hermann Huppen
 Nickelodeon (televisiezender), een producent en leverancier van televisieprogramma's (alsook diverse bedrijfsonderdelen, programma's en programmablokken van dit bedrijf)

Zie ook 
 Nick of Time (doorverwijspagina)